Arnaud Willig (né en 1985), gymnaste artistique français
François Antoine Willig (1774-1835), homme politique français
René Willig, footballeur français